Santa Monica har flere betydninger:

Santa Monica, Californien – kystby i vest Los Angeles, USA
Santa Monica, Filippinerne – mindre by i Filippinerne